Shell (engl. Schale, Muschel) steht für:
 Royal Dutch Shell, seit 2022 Shell plc Mineralölunternehmen, und seinen britischen Vorgänger The Shell Transport and Trading Company
 Shell (Betriebssystem), Eingabe-Ausgabe-Schnittstelle zwischen Computer und Benutzer
 Unix-Shell, speziell das Programm unixoider Systeme

Filme:
 Shell (2007), britischer Kurzfilm von Scott Graham
 Shell (2012), britischer Spielfilm von Scott Graham

Orte:
 Shell (Kalifornien), Vereinigten Staaten
 Shell (Wyoming), Vereinigten Staaten
 Shell (Ecuador), Ecuador

Personen:
 Art Shell (* 1946), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 Donald L. Shell (1924–2015), US-amerikanischer Ingenieur und Informatiker, Erfinder des Sortierverfahrens Shellsort
 George W. Shell (1831–1899), US-amerikanischer Politiker
 Karl Shell (* 1938), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Kurt Leo Shell (1920–2018), österreichisch-deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Chelle (Begriffsklärung)
 Schell (Begriffsklärung)
 Shell Glacier
 Shell-Haus (Begriffsklärung) 
 Shell Lake (Begriffsklärung)
 Shell River (Begriffsklärung)